Summer Party – album di Lee Jung Hyun del 2003
 Summer Party – EP delle Girl's Day del 2014